Leomil (Almeida), een plaats in de Portugese gemeente Almeida
 Leomil (Moimenta da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Moimenta da Beira